Kottewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Kottewitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Mittelsachsen
 Kottewitz (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz im Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Cottewitz
 Köttewitz
 Kottwitz